Trivedi ist der Familienname folgender Personen:

 Aseem Trivedi (* 1987), indischer Karikaturist und Aktivist
 Chandulal Madhavlal Trivedi (1893–1981), indischer Politiker
 Dinesh Trivedi (* 1950), indischer Politiker
 Priyanka Trivedi (* 1977), indische Schauspielerin
 Ram Krishna Trivedi (1921–2015), indischer Verwaltungsbeamter und Gouverneur
 Upendra Trivedi († 2015), indischer Schauspieler